Trnovlje je ime več naselij

v Sloveniji 
 Trnovlje pri Socki, vas v Občini Vojnik
 Trnovlje pri Celju, naselje v Mestni občini Celje

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Trnovlje, pod Strmcem, nem. Terlach, občina Vernberk

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška